Кубок Шпенглера 2003 — 77-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2003 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Ерік Ландрі («Давос») 10 (5+5)

Команда усіх зірок

 Воротар: Роберт Мюллер («Крефельд»)
 Захисники: Самі Хеленіус («Йокеріт») — Джейм Поллок (Канада)
 Нападники: Володимир Антипов («Локомотив») — Стейсі Рйост (Канада) — Олег Петров («Давос»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2003
2003 у хокеї з шайбою
2003 у швейцарському спорті